Бежа — имя собственное.

 Бежа — город в Португалии.
 Бежа — округ на юге Португалии.
 Замок Бежа — средневековый замок в Португалии в городе Бежа, округ Алентежу.

См. также 
 Беджа